Grosseto kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Grosseto-Prugna, departementet  Corse-du-Sud i regionen Korsika,

Italien 

 Grosseto (provins), Toscana, 
 Grosseto, stad, Toscana,